Battaglia di Cabo de São Vicente – battaglia che si svolse il 16 giugno o 6 ottobre 1606 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Battaglia di Cabo de São Vicente – battaglia che si svolse il 4 novembre 1641 nel corso della guerra degli ottant'anni